Dominica ist:
 ein Inselstaat der Kleinen Antillen in der östlichen Karibik, siehe Dominica
 ein alter Name für die Pazifikinsel Hiva Oa
 eine 303 in Tropea (Kampanien) hingerichtete christliche Märtyrin, siehe Dominica (Märtyrin)
 in der Campanologie (Glockenkunde) die Sonntagsglocke, die nur am Sonntag (am Tag des Herrn) im Vor- und/oder Hauptläuten (mit-)läutet

Siehe auch:
 Domenica